Las siglas RUP tienen varios significados:

 Región Ultraperiférica de la Unión Europea,  territorios que, aun estando geográficamente alejados del continente europeo, forman parte indivisible de alguno de los Estados miembros de la Unión;
 Proceso Unificado de Rational, proceso informático.